В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chattanooga 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гейдон Джонс 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Енн Гейдон Джонс (півфінал)
 Франсуаза Дюрр (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Chattanooga